Christian Blanc peut désigner :
 Christian Blanc (né en 1942), haut fonctionnaire, chef d'entreprise et homme politique français ;
 Christian Blanc, acteur français, sociétaire de la Comédie-Française ;
 Christian Blanc (1949-1997), pilote automobile suisse.
 Christian Blanc, pasteur français, ancien président du Conseil National des Évangéliques de France.